Föppel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Föppel (1825–1884), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Heinrich Anton Föppel (1798–1866), deutscher Opernsänger (Bariton, Bass) und Gesangslehrer
 Heinz Föppel (1915–1983), deutscher Fotograf und Hochschullehrer